Breitenfeld peut faire référence à :
 Breitenfeld, quartier de la ville de Leipzig où se sont déroulées  ;
 Breitenfeld am Tannenriegel, ancienne commune autrichienne de la Styrie, partie du bourg de Schwarzautal ;
 Breitenfeld an der Rittschein, ancienne commune autrichienne de la Styrie, partie du bourg de Riegersburg.

Voir aussi 
 Breitenfelde